Lynwood puede hacer referencia a dos localidades de Estados Unidos:
Lynwood (California): localidad de California o
Lynwood (Illinois): localidad de Illinois.